Polska Księga Rodowodowa – prowadzony przez Związek Kynologiczny w Polsce spis psów rasowych (według definicji tego związku – ras uznanych przez FCI) należących do członków ZKwP, z uwzględnieniem przodków tych psów do 5 pokolenia. W PKR wszystkie zgłoszone do niej psy są sklasyfikowane według odpowiedniej grupy FCI oraz kolejnego numeru, tak więc każdy pies ma indywidualny nr PKR, poprzedzony numerem grupy FCI danej rasy. Numer FCI zapisywany jest cyframi rzymskimi, natomiast numer rodowodu cyframi arabskimi.

Polskie rasy nie zatwierdzone przez FCI (będące w tzw. prowizorium) rejestrowane są w Księdze Wstępnej – taka sytuacja dotyczyła np. gończego polskiego przed zatwierdzeniem rasy w 2006 roku.

W Polsce podobny rejestr pod nazwą Krajowa Księga Rodowodowa prowadzi Polska Federacja Kynologiczna.

Kynologia